Zajcava – centro abitato bielorusso della Regione di Vicebsk nel Distretto di Orša nel Zabalacki sel'savet
 Zajcava – centro abitato bielorusso della Regione di Vicebsk nel Distretto di Orša nel Zadroŭeŭski sel'savet
 Zajcava – centro abitato bielorusso della Regione di Vicebsk nel Distretto di Vicebsk
 Zajcava – centro abitato bielorusso della Regione di Vicebsk nel Distretto di Miëry
 Zajcava – centro abitato bielorusso della Regione di Mahilëŭ